Љешница може бити:

 Љешница (Кучево), насеље у општини Кучево, Србија
 Љешница (Петњица), насеље у општини Петњица, Црна Гора
 Љешница (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Љешница (ријека), ријека у Црној Гори

Види још 
 Лешница (вишезначна одредница)